Meron (moszaw)
 Meron (góra)

Zobacz też 
 Mosze Meron
 Theodor Meron
 Meron Mazur